Pivô (odontologia), em odontologia, a haste metálica que se destina a suportar coroas nas raízes e incrustações de dentes;
 Pivô (agricultura), em agricultura, um sistema de irrigação;
 Pivô (esporte),  em esportes coletivos, o jogador que serve de base para a armação das jogadas;
 Pivô (liguística), na linguística, mais especificamente em análise distribucional, termo que, num dado enunciado, é idêntico ao que se encontra em outro enunciado e permite estabelecer a equivalência entre eles.

Desambiguação